

Patronymie
 Anne-Sophie Pellissier (1987-) est une snowboardeuse française
 Bruno Pellissier, architecte ;
 Eloi Pellissier (1991- ) est un joueur de rugby à XIII français.
 Georges Pellissier (1852-1918), critique littéraire français.
 Georges-Emile Pellissier (1902-1985), général français.
 Gloriana Pellissier (1976 -), athlète et skieuse-alpiniste italienne.
 Jean Pellissier (1972- ) est un skieur-alpiniste italien.
 Jean-Baptiste Pellissier (1788-1856) est un auteur dramatique et journaliste français.
 Jean-Esprit Pellissier (1831-1905) est un curé d’Allos.
 Marion Pellissier (1988- ) est une skieuse française.
 Sergio Pellissier (1979- ) est un footballeur italien.
 Victor Pellissier (1811-1884), homme politique français.

Nom composé
 Jean Michard-Pellissier (1909-1976) est un homme politique français.
Homonymie de patronyme
Patronyme français